El término mascota puede referirse:

 a Mascota, un municipio de Jalisco (México);
 a una mascota, un animal doméstico que convive con los seres humanos;
 a una mascota, un personaje animado utilizado como símbolo de un evento deportivo o de otra índole;
 a la Mascota de los Juegos Olímpicos;
 a la Mascota de la Copa Mundial de Fútbol;
 a una mascota virtual (o mascota digital), sustituto de animales de compañía reales, para entretenimiento;
 a La Mascota, un paraje de Buenos Aires (Argentina);
 a la estación Mascota, una estación ferroviaria del paraje anterior.

Enlaces externos